Rally – disciplina sportiva dell'automobilismo
 Rally – miniserie televisiva italiana del 1989
 Rally – singolo del 2019 dei rapper argentini H Roto, Duki e Garzi